Аба́ может означать:

Имя 
 Аба — еврейское мужское имя. Впервые встречается в Танахе (Ветхом Завете) и Мишне. Имеет арамейское происхождение и переводится как «отец».
 Самуил Аба — король Венгрии (1040—1044).
 Аба I — патриарх церкви Востока с резиденцией в Селевкии-Ктесифоне в 540—552 годах.

Топоним 
 Аба — населённый пункт в Венгрии, в медье Фейер.
 Аба — древний город в Фокиде, Греция.
 Аба — село, Чарышский район, Алтайский край.
 Аба — второе, менее употребительное название Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа в провинции Сычуань (Китай).
 Аба — второе, менее употребительное название уезда Нгава в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе (автономном округе Аба) провинции Сычуань (Китай).
 Аба — китайское название населённого пункта Нгава, административного центра уезда Нгава (Аба) в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе (автономном округе Аба) провинции Сычуань (Китай).
 Аба — город на юге Нигерии, на реке Аба.
 Аба — населённый пункт в Демократической Республике Конго.
 Аба — гора на границе Прокопьевскoro и Беловскoro районов Кемеровской области России

Реки
 Аба (приток Имо) — река в Нигерии.
 Аба (приток Томи) — река в Новокузнецком районе Кемеровской области России.

Другое 
 Аба — национальная одежда бедуинов.
 Аба — короткая (до талии) распашная одежда из войлочного меха.
 Аба — ж. кавк. местное, толстое и редкое белое сукно.
 Аба — сеок в составе этнической группы сагайцев хакасского народа.

См. также 
 Абба (значения)

Примечания